Wichers ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Heinrich Wichers (1746–1811), deutscher Botaniker und Arzt, siehe Friedrich Heinrich Wiggers
 Hermann Wichers (* 1958), deutsch-schweizerischer Historiker
 Johan Wichers (1887–1956), niederländischer Komponist
 Peter Wichers (* 1979), schwedischer Gitarrist, Songwriter und Musikproduzent

Siehe auch:
 Wiechers